Boreoiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Henri W. Brölemann 1921. Boreoiulus ingår i familjen pärlbandsfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pärlbandsfotingar
Boreoiulus